

Cinema 
 Glory – film del 1917 diretto da Francis J. Grandon e da Burton L. King
 Glory – film del 1956 diretto da David Butler
 Glory - Uomini di gloria (Glory) – film del 1989 diretto da Edward Zwick
 Glory - Non c'è tempo per gli onesti (Slava) – film del 2016 diretto da Kristina Grozeva e Petar Valchanov

Musica 
Glory – cantante reggaeton portoricano 
Glory – rapper statunitense
Glory – album del 2006 di Manafest
Glory – album del 2011 di Michael W. Smith
Glory – EP del 2012 di Iggy Azalea
Glory – album del 2014 dei Kutless
 Glory – singolo dei Television del 1978
 Glory – singolo dei KMFDM del 1994, dall'album Angst
Glory – singolo di Jay-Z del 2012
 Glory – brano musicale del 2014 di Common e John Legend 
 Glory – album in studio di Britney Spears del 2016

Onomastica
Glory – variante inglese del nome proprio di persona italiano femminile Gloria

Sport 
 Glory – federazione di kickboxing

Televisione 
 Glory – personaggio di Buffy l'ammazzavampiri
 Glory – personaggio dei fumetti Image Comics

Pagine correlate 
Gloria